Příjmení Korpi nosí více osobností:

 Henrik Korpi – švédský hudební skladatel a producent,
 Rauno Korpi (* 1951) – finský trenér ledního hokeje, otec Kiiry,
 Norman Korpi (* 1967) – americký malíř, módní návrhář, tvůrce filmů a účastník reality show,
 Janne Korpi (* 1986) – finský snowboardař a žokej,
 Kiira Korpiová (* 1988) – finská krasobruslařka, dcera Rauna.